Националният отбор по футбол на Северна Ирландия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Северноирландскатаската футболна асоциация.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 28 март 2017 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 28 март 2017 г.

България – Северна Ирландия 

Северна Ирландия